A degeneráltság, degenerált („elfajult”, „elfajzott”), degeneráció stb. kifejezések a következőkre utalhatnak:

Tudomány 
 Degeneráltság (biológia): a jelenség, hogy strukturálisan különböző elemek azonos funkciót képesek ellátni
 A genetikai kód degeneráltsága
 Degeneráció (orvosi)
 Degeneratív betegség, fokozatos állapotromlással járó betegség
 Degenerációs elmélet, a késő 19. század, korai 20. század történelemfilozófiai elmélete

Matematika 
 Degenerált eset vagy elfajult eset: egy matematikai fogalom vagy kijelentés olyan határesete vagy alesete, amelyben a fogalom természete valamely, általában egyszerűbb osztályra lesz jellemző
 Degeneráltság (gráfelmélet), egy gráf ritkaságának mértéke
 Degenerált bilineáris alak
 Degenerált eloszlás, valószínűségi eloszlás, ahol a valószínűségi változó csak egy értéket vehet fel
 Elfajult kúpszelet vagy degenerált kúpszelet
 Degenerált dimenzió, adattárházaknál olyan dimenziókulcs, amihez nem tartozik saját dimenziótábla.

Kvantummechanika
 Elfajult energiaszintek, egy kvantumrendszer több állapotához is tartozó energiaszint
 Degenerált anyag vagy elfajult anyag, az anyag olyan erősen összenyomott állapota, mely kvantummechanikai hatások miatt ellenáll a további tömörítésnek
 Degenerált félvezető, félvezető, melyhez olyan nagy mennyiségű adalékanyagot adtak, hogy kezd inkább fémes tulajdonságokat mutatni.

Egyéb 
 Degenerált művészet, a náci uralom idején a németellenesnek vagy zsidó bolsevik természetűnek tartott modern művészet összefoglaló neve
 Dekadencia a művészetben, gyakran összekapcsolják a degeneráltsággal
 Degeneráció (album), a Junkies nagylemeze